Zsak ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Zsak (* 1964), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Marcela Moldovan-Zsak (* 1956), rumänische Florettfechterin